

Sigle 

Le sigle CEC peut signifier :

Sciences et techniques 
 capacité d'échange cationique, l'ensemble des charges négatives disponibles pour fixer des cations (en mEq/) ;
 circulation extra-corporelle, une technique de médecine ;
 Consumer Electronics Control, une des spécifications du HDMI qui permet à des appareils compatibles HDMI-CEC de se "piloter" entre eux ;

Culture et société

Éducation 
 Cadre européen des certifications ;
 dispositif Course en Cours ;
 Cambridge English Certification ;
 Centre d'écriture et de communication, situé à Paris, centre proposant des formations aux métiers et activités de l'écriture, du journalisme et de l'édition ;
 Certificat d'études complémentaires, un diplôme délivré à l'issue de la formation de kinésithérapeute pour développer des compétences complémentaires ;
 Chaire économie du climat, de l’Université Paris-Dauphine ;
 Conseil école-collège ;

Religion 
 catéchisme de l'Église catholique ;
 Conférence des Églises de la Caraïbe ;

Politique et géopolitique 
 Centre européen des consommateurs, créé par la Commission européenne ;
 Commission d'enquête citoyenne sur l'implication de la France au Rwanda ;
 Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, une instance de l’Assemblée nationale, en France ;

Entreprises 
 contrat emploi consolidé, en France ;
 Compte d'engagement citoyen, un compte similaire au compte personnel de formation, réservé à certains engagements citoyens en France.

Musique 
 Concours Eurovision de la chanson ;

Administration et associations 
 Centre d'expression et de créativité, au sein de la Communauté française de Belgique ;
 Centre éducatif et culturel ;
 Centrale égalité des chances, une association ;
 changement d'état civil, changement de nom, de prénom, de date/lieu de naissance ou de sexe dans la loi française ;
 , une association espagnole.
 Cercle d'escrime de Castres

Code 
CEC peut faire référence à :
 .

Notes et références